Matej Poliak (* 19. října 1993) je slovenský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
Je odchovancem žilinského juda. Připravuje se v univerzitním klubu Slávia STU pod vedením Jozefa Krnáče. V roce 2017 po zisku třetího místa na mistrovství Evropy ve Varšavě si v červnu v přípravě přetrhal vazy v rameni a přišel o účast na srpnovém mistrovství světa v Budapešti.

Matej Poliak je levoruký judista s dobrou taktickou a fyzickou přípravou.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas na Slovensku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Mateje Poliaka na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Mateje Poliaka na Judobase.org

Slovenští judisté
Narození v roce 1993
Narození 19. října
Žijící lidé
Muži